Gløersen er et norskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 Andreas Tanberg Gløersen (1836-1904) – norsk forstmester
 Jacob Gløersen (1852-1912) – norsk kunstner og maler
 Kristian Gløersen (1838-1916) – norsk forfatter